Национальный альянс за перемены () — социал-демократическая политическая партия Того. Партия была образована Жан-Пьером Фабром в 2010 году, когда часть членов вышла из партии Союз сил за перемены после президентских выборов 2010 года.

Участие в выборах

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Политические партии Того
Социал-демократические партии